Vauvenargues (Bocas do Ródano)
 Castelo de Vauvenargues
 Marquês de Vauvenargues